Jana Jordan (San Antonio, 9 de março de 1986) é uma atriz de filmes pornográficos e modelo erótica estadunidense.

Jana fazia comerciais de televisão dos 14 aos 17 anos. Aos 18 ela se tornou uma atriz pornográfica. Começou na indústria adulta transmitindo imagens de sua webcam sob o nome fictício de Jana Foxy. Em Fevereiro de 2007, foi contratada pela empresa de Michael Ninn, Ninn's Worx, tendo conhecido a empresa na Exposição de Entretenimento Adulto, em 2007. Em Janeiro de 2008, Jana apareceu num episódio de Rob & Big, da MTV americana. Em Março de 2008, Jana deixou a empresa Ninn's Worx, Já em Maio do mesmo ano, seu próprio website foi criado.

Ligações externas 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos
Naturais de Houston